Morcheeba (MOR — середина пути (), cheeba — сленговое название марихуаны) — британский музыкальный коллектив, в музыке которого сочетаются такие стили как трип-хоп, ритм-энд-блюз и диско. Образован в 1995 году братьями Полом (в качестве диджея) и Россом (клавишник и гитарист) Годфри.

Со времени создания и до 2003 года третьей участницей коллектива была вокалистка Скай Эдвардс, участвовавшая в записи первых четырёх альбомов Morcheeba, а после занявшаяся сольной карьерой.

В 2003 году группа выпустила DVD «Morcheeba — From Brixton to Beijing». Первая часть диска «From Brixton to Beijing» («От Брикстона до Пекина») — живые концертные записи, в число которых вошли и недавние выступления в Китае, и концерт в Лондонской Брикстонской Академии, где Morcheeba исполнили свои самые известные хиты. На второй части DVD размещён документальный фильм, который рассказывает о поездке группы в Китай. В него вошли как «дорожные» и бытовые съёмки пребывания коллектива в Поднебесной, так и записи с концертов. Состоялась эта поездка в марте 2003 года. Одной из изюминок диска стал сюжет об экскурсии участников группы к Великой китайской стене.

В пятом альбоме группы «The Antidote» (2005) записалась новая вокалистка Дейзи Марти, певшая до этого в группе Noonday Underground. Затем Марти уволили и для концертных выступлений взяли Джоди Стернберг, но тур в поддержку последнего альбома прошёл уже с участием вокалистки Манды (Manda).

В ходе создания альбома «The Antidote» братья Годфри окончательно утвердились в мысли отказаться от постоянного вокалиста. 4 февраля 2008 года Morcheeba выпустили шестой альбом «Dive Deep» с участием нескольких приглашённых музыкантов и вокалистов, включая Judie Tzuke, Thomas Dybdahl, Cool Calm Pete и Manda.

15 февраля 2010 года было официально объявлено о возвращении в группу вокалистки Скай Эдвардс и воссоединении «золотого» состава группы. 7 июня 2010 г. вышел новый, седьмой по счёту, альбом группы «Blood Like Lemonade», записанный в классическом составе.

Восьмой студийный альбом группы — Head Up High выходит в октябре 2013 года.

В 2014 году коллектив покидает один из его основателей, старший брат Годфри — Пол. Он предлагает Россу и Скай выкупить его долю в названии группы, но стороны не смогли договориться о цене. Из-за этого Росс объявляет, что новых альбомов, выпущенных группой именно под именем Morcheeba больше не будет.

В 2016 году Росс и Скай выпускают новый альбом под своими именами — Skye & Ross. По сути эта та же Morcheeba, но под новым именем. Также в концертных выступлениях коллектива принимали участие сын и супруг Эдвардс и супруга Росса.

В 2018 году Скай объявляет о том, что им удалось восстановить права на имя группы, после чего они выпускают новый, девятый альбом Morcheeba — Blaze Away. В 2021 году коллектив выпускает десятый альбом Blackest Blue.

Дискография

Альбомы 
 Who Can You Trust? (24 сентября 1996)
 Big Calm (16 марта 1998)
 Fragments of Freedom (1 августа 2000)
 Charango (16 июля 2002)
 The Antidote (9 мая 2005)
 Dive Deep (28 января 2008)
 Blood Like Lemonade (7 июня 2010)
 Head Up High (14 октября 2013)
Skye & Ross (2 сентября 2016) (под одноименным названием коллектива)
 Blaze Away (1 июня 2018)
 Blackest Blue (14 мая 2021)

Сборники 
 La Boule Noire (1998) (live)
 Back To Mine: Morcheeba (2001)
 Parts of the Process (The Very Best Of Morcheeba) (2003)
 The Platinum Collection (2005)

Синглы 
 «Trigger Hippie» 1996
 «Never An Easy Way» 1996
 «Tape Loop» 1996
 «The Music That We Hear» (Moog Island) 1997
 «Shoulder Holster» 1997
 «The Sea» 1998
 «Blindfold» 1998
 «Let Me See» 1998
 «Part Of The Process» 1998
 «Summertime» 1998
 «Rome Wasn’t Built In A Day» 2000
 «Be Yourself» 2000
 «World Looking In» 2001
 «Otherwise» 2002
 «Way Beyond» 2002
 «What’s Your Name?» 2003
 «Who Can You Trust?» 1996
 «Wonders Never Cease» 2005
 «Lighten Up» 2005
 «Everybody Loves a Loser» 2005
 «Enjoy the Ride» 2008
 «Gained the World» 2008
 «Even Though» 2010
 «Gimme Your Love» 2013
 «Never Undo» 2018
 «Blaze Away» 2018
 «Sounds Of Blue» 2021
 «Oh Oh Yeah» 2021

Примечания

Ссылки 
 Morcheeba на MySpace 
 сайт Morcheeba
 Рецензии на альбомы «Charango» , «Antidote»  и «Dive Deep»  на «Тёмной стороне Луны»
 Интервью российскому интернет-журналу «Сиб.фм»: о современной музыке, взрослении текиле 

 
Исполнители Sire Records
Музыкальные коллективы в стиле трип-хоп
Музыкальные коллективы из Лондона
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1995 году
Электронные музыкальные коллективы Великобритании